Il y eut plusieurs sièges de Carcassonne :
 ,
 le siège de Carcassonne (1209),
 ,
 le .

Carcassonne
Carcassonne
Carcassonne